Prin proces se înțelege un grup de activități, care se desfășoară într-o anumită succesiune pentru a produce un rezultat.

Acțiunile care se pot numi procese sunt foarte variate, apaținând unor domenii foarte diferite. Astfel, procesele pot fi:

Atmosferă, vreme 
 Proces atmosferic, este un proces desfășurat în spațiul atmosferic și include factori atmosferici

Biologie, chimie, fizică — Științe ale naturii 
 Proces atomic, proces nuclear;
 Proces biologic, este acela care se desfășoară în mediu biologic, conform legilor biologice;
 Proces chimic, 
 Proces de dezintegrare, 
 Proces electric, este un proces în care schimbările survin conform legilor fizice de electricitate;
 Proces evolutiv, proces în care schimbările procesuale țin de evoluție, sau urmăresc calitativ evoluția unui sistem;
 Proces fizic, 
 Proces fizico-chimic, 
 Proces natural, 
 Proces termodinamic;

Educație 
 Proces de instruire, este un proces de învățare; un exemplu poate fi Procesul Bologna;

Industrie și tehnologie 
 Proces de fabricație,  grup de operațiuni prin care se realizează un produs de natură materială;
 Proces de producție, grup de operațiuni prin care se realizează un produs, de obicei, industrial;
 Proces industrial este un tip de proces reproductibil, la scală industrială. Exemple pot fi Procesul Cannizzaro, Procesul Hunter, Procesul Kroll;
 Proces tehnic,  grup de operațiuni prin care se modelează realizarea unei succesiuni de operații;
 Proces tehnologic, proces repetitiv în care schimbările se fac după o tehnologie procesuală prestabilită și controlată;

Informatică, computere 
 Proces computerizat,(proces de calculator) constă în desfășurarea efectivă, într-un calculator electronic, a unui program aflat în execuție, în scopul obținerii unui rezultat (decizii) logic(e);
 Proces de calcul, care este o succesiune de operații matematice, logice, decizionale, coordonat făcute cu valori inițial prezentate, urmărind obținerea unui rezultat;
 Proces de prelucrare de date, succesiunea de aranjare, ordonare și găsire a unor informații.

Legislație 
 Proces juridic, conflict supus spre rezolvare unui organ de jurisdicție (litigiu, cauză, pricină). Exemple: Procesul și execuția soților Ceaușescu, Procesele de la Moscova, Procesul maimuțelor, Procesul de la Nürnberg, ș.a.m.d.
 Proces-spectacol, proces fals, de natură pur teatrală, în care vinovăția părții acuzate a fost stabilită dinainte;

Logică, concepte 
 Proces artificial, un proces gândit, provocat, controlat de inteligența umană;
 Proces digital, un proces electronic desfășurat cu valori discrete, neanalogice și conform legilor logicii binare.

Matematică 
 Proces analogic, unde valorile operatoare și rezultante ale schimbărilor sunt continui, nediscrete, tranzitorii;
 Proces Markov, proces de natură stohastică în care valoriile viitoare nu depinde de cele trecute sau prezente;
 Proces stohastic, sau uneori proces aleatoriu, este contrarul procesului determinist (sau sistem determinist) considerat în teoria probabilităților

Termodinamică 
 Proces adiabatic, proces termodinamic care are loc fără schimb de căldură;
 Proces izobar, proces termodinamic care are loc la presiune constantă;
 Proces izocor, proces termodinamic care are loc la volum constant;
 Proces izoterm, proces termodinamic care are loc la temperatură constantă;
 Proces politropic, proces termodinamic care este cunocut și ca Legea generală a gazelor ideale, în care cel puțin două sau toate observabilele din ecuația generală a gazului ideal variază.

Alte utilizări 
 Proces cultural, 
 Proces de canonizare diecezan, 
 Proces de convalescență (însănătoșire), proces de revenire în timp a unui corp (uman, animal), după o boală, la starea normală de sănătate;
 Proces de formare, 
 Procesul de producție al unui film, 
 Proces de uscare, 
 Proces economic, 
 Proces-verbal,

Vezi și

Legături externe 

 

Terminologie